Urville kan syfta på

Franska orter
Urville, Aube – i departementet Aube
Urville, Calvados – i departementet Calvados
Urville, Manche – i departementet Manche
Urville, Vosges – i departementet Vosges
Urville-Nacqueville – i departementet Manche

Fiktiva platser
 Urville (fiktiv stad) – skapad av Gilles Trehin

Personer
 Jules Dumont d'Urville (1790–1842), fransk upptäcktsresande